

Sigle 

 JARI, sigle du Japan Automobile Research Institute.

Titre 

 Jari, série de bande dessinée créée par Raymond Reding.

Toponyme 

 Laranjal do Jari, une municipalité du Sud-Est de l'État de l'Amapá au Brésil ;
 Serra do Jari, nom donné à la partie nord-ouest de la Serra do Tumucumaque, appellation brésilienne des monts Tumuc Humac ;
 Vitória do Jari, une municipalité du Sud de l'État de l'Amapá au Brésil.

Hydronyme 
 Jari, municipalité de l'état de Rio Grande do Sul (Brésil).
 Le rio Jari est un fleuve d'Amazonie (Brésil).

Prénom 
 Jari, prénom finlandais.
 .

Divers 
 Le Trophée Jari-Kurri, remis annuellement au meilleur joueur de hockey sur glace du championnat de Finlande.
Prénom finlandais
Prénom masculin